Verkerk ist der Familienname folgender Personen:

 Bas Verkerk (* 1958), niederländischer Politiker (VVD), Bürgermeister
 Kees Verkerk (* 1942), niederländischer Eisschnellläufer
 Marhinde Verkerk (* 1985), niederländische Judoka
 Martin Verkerk (* 1978), niederländischer Tennisspieler
 Rob Verkerk (* 1960), niederländischer Offizier